Торіа́к-де-Носе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Тулузи, 29 км на південний захід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 397,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Торіак-де-Носель на сайті французького Національного інституту географії
 Торіак-де-Носель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торіак-де-Носель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торіак-де-Носель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торіак-де-Носель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон